Jablonec est un toponyme qui peut désigner :

Jablonec, une commune du district de Pezinok, dans la région de Bratislava.

Jablonec nad Jizerou, une ville du district de Semily, dans la région de Liberec ;
 Jablonec nad Nisou, une ville du district de Jablonec nad Nisou, dans la région de Liberec.
 FK Jablonec, club de football tchèque.

Voir aussi 
 Jablonná
 Jablonné

Homonymie de localités en  Tchéquie